Босния и Герцеговина принимала участие в Зимних Олимпийских играх 2006 года в Турине (Италия) в четвёртый раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Сборная страны состояла из 6 спортсменов (3 мужчины, 3 женщины), которые приняли участие в соревнованиях по горнолыжному спорту, биатлону и лыжным гонкам.

Результаты соревнований

Биатлон 

 Мужчины

 Женщины

Лыжные виды спорта

Горнолыжный спорт 

 Мужчины

 Женщины

Лыжные гонки 

 Мужчины
 Дистанция

 Женщины
 Дистанция

Ссылки 
 База МОК 
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com

2006
Страны на зимних Олимпийских играх 2006 года